Исаакий — мужское имя.

 Исаакий (ум. после 1774) — архимандрит Нижеломовского Богородичного и ряда других монастырей. 
 Исаакий (ум. 1416) — епископ Русской православной церкви, епископ Пермский.
 Исаакий — черниговский епископ.
 Исаакий — иконописец XIV века.

 Исаакий Далматский — раннехристианский монах, святой, прославленный в лике преподобных.
 Исаакий Кипрский — святой, епископ Кипрский. Память 21 сентября.
 Исаакий Никомидийский — святой мученик, обращённый мужеством Георгия Победоносца и погибший за веру вместе с Аполлосом и Кодратом. Общая память 21 апреля.
 
 Исаакий Персидский — святой епископ в Персии; в 4-й год гонения царя Сапора (343) побит камнями; память его 20 ноября.
 Исаакий Печерский — преподобный, затворник Киево-Печерский.

 Исаакий (Алфанов) (Исаакий Сокольницкий, Исаакий Новгородский) — преподобный. Память 17 июня, 4 мая.
 Исаакий (Белобаев) — старец, еретик XVI века, сторонник Матвея Башкина.
 Исаакий (Борискович-Чернчицкий) — православный епископ Луцкий и Острожский.
 Исаакий (Виноградов) (1895—1981) — архимандрит Русской православной церкви, участник Белого движения.
 Исаакий (Головин) (1825—1903) — иеромонах, преподобный, святой Украинской православной церкви.
 Исаакий (Положенский) (1828—1894) — епископ Русской православной церкви, епископ Астраханский и Енотаевский.
 Исаакий (Степанов) (1670—1737) — иеросхимонах, основатель Свято-Успенской Саровской пустыни.

См. также 
 «Исаакий» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи.
  
 Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.